Won't Get Fooled Again (etwa: “werden uns nicht wieder täuschen lassen”) ist:

 Ein Lied von The Who, siehe Who’s Next
 Ein Album von Pussy Riot